Herpesvirus humà (del seu nom en anglès Human Herpesvirus), virus d'ADN de la família dels Herpesviridae
 Higher Heating Value, mesura del poder calorífic dels combustibles